Errtu est un balor, un puissant tanar'ri d'alignement chaotique mauvais vivant dans le monde des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Il s'agit une entité maléfique surpuissante venue du plan des Abysses. Errtu désirait obtenir un artéfact maléfique nommé Crenshinibon, dont la puissance est absolument exceptionnelle, créé par sept liches. Il fut cependant vaincu par Drizzt Do'Urden, un célèbre rôdeur drow. À la suite de ces évènements, l'elfe noir en question est devenu l'ennemi principal du démon, qui est obsédé par sa velléité de vengeance.

Avec l'aide du prêtre Cadderly Bonadieu, Drizzt a vaincu Errtu une seconde fois. Ces évènements sont décrits dans "L'Éclat de cristal" et"Une aube nouvelle" de l'auteur R.A. Salvatore.

Personnage des Royaumes oubliés
Démon d'œuvres de fiction